Појам  може да се односи на:

 Катарина од Клева (1417—1479)
 Катарина од Клева (1548—1633)